Булок — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Булок — коммуна во Франции, департамент Тарн и Гаронна